Por Scott Summers pode estar à procura de:
Scott Summers - ator estadunidense.
Scotty Summers - lutador de wrestler estadunidense.
Scott Summers - o personagem de banda desenhada da Marvel, Ciclope

Desambiguação